ОТВ — челябинский областной телевизионный канал. Один из двух челябинских каналов, наряду с каналом «Восточный экспресс», вещающий на город Миасс.

Канал был создан как СМИ Правительства Челябинской области, независимое от московских вещателей.

История 

Предпосылкой к запуску телеканала стало сокращение эфирного времени на 8 канале Челябинской ГТРК, который на тот момент был единственным каналом, покрывавшим своим эфиром всю Челябинскую область: начиная с 2000 года, объём вещания канала стал сокращаться в пользу РТР. Данные изменения поставили перед правительством области вопрос о необходимости запуска телеканала, который решил бы данную проблему.

На этапе разработки канала решался вопрос, как будет осуществляться его работа: предлагалось создание полноценного канала, у которого была бы своя частота, другим вариантом было создание продакшн-студии, которая производила бы передачи для телеканалов Челябинска и области, в частности, для челябинских каналов «Восточный Экспресс» и «СТС-Челябинск». В итоге решение окажется смешанным. При этом с момента возникновения канала его предполагалось разместить по адресу: площадь Революции, 4.

Организационно канал оформился в 2002 году.

С 6 ноября 2003 года «Областной канал» впервые вышел в эфир, первой программой стал выпуск ежедневной информационной программы «Новости — Южный Урал». Вскоре эта программа получила название «Новости областного канала». Она транслировалась на «Восточном Экспрессе», «СТС-Челябинск» (в его случае программа транслировалась дважды в неделю), а также на 34 ТВК, который ранее принадлежал владельцам радиостанции «Интерволна», выступал сетевым партнёром ТВЦ (трансляция этого канала на данной частоте продолжилась до отключения аналогового эфирного ТВ), и был сброшен из-за финансовых проблем и смены руководства, в Магнитогорске программу транслировал местный канал «ТВ-ИН».

В 2005 году телеканал выиграл конкурс на 29 ТВК в Челябинске, сетевым партнёром канала по инициативе Андрея Косилова стала «Звезда». Вещание канала на этой частоте началось 1 февраля 2006 года.

С 22 августа 2005 года телеканал изменил название на «ОТВ» и прекратил выходы на 10 ТВК (СТС-Челябинск), а также изменил логотип.

В 2005—2006 гг. началось производство творческих программ («Искры камина», «Крестьянский вопрос» и др.), а также развитие вещания телеканала в области. Первое время телеканал шёл на частотах ТВЦ в Златоусте и Миассе, затем — на своих частотах с телеканалом «Звезда», причём во всём регионе, правда, в Магнитогорске партнёром канала стал городской телеканал «Тера», впоследствии приобретённый ОТВ. В 2006—2007 гг. на канале сначала будет дублироваться программа ТВ-36 «На зорьке», а затем с этого канала на ОТВ перешло «Челябинское Времечко», которое, однако, производилось телегруппой, созданной на базе ТВ-36.

С осени 2006 года ежедневная информационная программа получила название «Время новостей».

В 2010 году на ОТВ с «России-2-Южный Урал» перешли трансляции матчей хоккейного клуба «Трактор».И также команды Метталург

В 2011 году программы ОТВ ушли с 34 ТВК в Челябинске.

В начале 2012 года телеканал изменил логотип, а с 1 декабря того же года перешёл на самостоятельное вещание без сетевого партнёра. Данные изменения были продиктованы выигрышем «Звездой» конкурса на разработку своей собственной частоты в 2010 году и запуском разработанного 57 ТВК в декабре 2012 года.

С 2016 года телеканал работает в формате 16:9 (HDTV).

Решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 8  февраля 2017 года телеканал выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом («21-я кнопка») Челябинской области. Перевод ОТВ на эту позицию в кабельных сетях завершился 21 марта того же года. Данное обстоятельство впоследствии позволило телеканалу начать работу на позиции ОТР, с 29 ноября 2019 года, в данном варианте программы ОТВ стали идти ежедневно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

К 2018 году завершилась реорганизация телеканала из государственного предприятия Челябинской области в акционерное общество.

В 2019 году, в связи с отключением аналогового эфирного телевидения, началось постепенное прекращение вещание ОТВ в нём. Эта мера позволила сократить затраты на распространение сигнала.

С 9 января 2023 года прекращение вещания телеканала ОТВ на волнах федерального телеканала ОТР.

Состав Медиахолдинг ОТВ

ОТВ Магнитогорск 
В Магнитогорске телеканал владеет компанией «Тера», транслирующей программы ОТВ в городе.

ОТВ Миасс 
В Миассе с 11 марта 2013 года функционирует филиал ОТВ, который осуществляет врезки в эфир канала. Поначалу они шли в виде ежедневной информационной программы «Время новостей-Миасс» и еженедельной итоговой программы «Время новостей-Миасс. Итоги». С 16 марта 2020 года на его базе работает обновлённый телеканал «Восточный Экспресс», который стал городским каналом Миасса, а не Челябинска, как это было ранее.

Первое областное информационное агентство 
свежие новости Челябинска и Челябинской области. Происшествия, обзоры, политика, новости жкх, новости спорта, погода, фото и многое другое.

Газета Челябинский Обзор

Bisiness FM Челябинск 
Новости и обзоры HiTech новинок, недвижимость в Челябинске и области, обзоры челябинских автомобильных новинок бизнес и премиум классов, инвестиционные проекты и банки, бизнес идеи, отдых и туризм

Рaдио 100 
Популярная музыка от рока до релакс композиций. Короткие мировые и городские новости.

Радио «Ретро-FM» 
В эфире звучат лучшие музыкальные хиты 70-ых, 80-ых и 90-ых.

Территория вещания: Миасс 98,9 FM; Златоуст 107,9 FM; Куса 105,0 FM; Сатка 101,4 FM.

Современное состояние 
В настоящее время телеканал работает в 2 вариантах: как самостоятельный канал в кабельных сетях, в Интернет-эфире и у спутникового оператора «Телекарта».

Вещание со спутника 
ОТВ вещает со спутника:Ямал-201 (сигнал не закодирован).

Программы собственного производства 

Как тебе такое, Илон Маск?  Авторская программа Ивана Лежнина  о южноуральских детях-изобретателях и их изобретениях
Юридическая мясорубка. Авторская программа о праве, финансах и политике юриста и общественника Александра Лебедева.  https://m.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/
 Время новостей (до осени 2006 называлась Новости областного канала) — ежедневная информационная программа

 Время новостей. Итоги — еженедельная информационно-аналитическая программа
 Большая студия - еженедельная дискуссионная программа с Анастасией Плотниковой и Даниилом Вычегжаниным

 Происшествия (ранее как рубрика в программе «Время новостей»)
 Есть вопрос с Мариной Клиновой
 В гостях у Митрофановны (ранее «Искры камина: в гостях у Митрофановны»)
 Посмотри!
 Крестьянский вопрос
 Телемагазин
 Наше утро — утренний канал
 Моя деревня
 Хилял — программа для мусульманского населения региона
 Преображение — программа для православных жителей региона
 Программы телеканала УрФО 24 (УОТК «Ермак»)
 Все чудеса Урала — документальный цикл, посвящённый достопримечательностям региона
 О здоровье
 Уютный дом
 Полиция Южного Урала
 Наш парламент (также на 31 канале)
 Татарочка (совместно с конгрессом татар Челябинской области)

Архивные 
 Точка зрения
 Вверх по лестнице
 Челябинское Времечко (ранее на ТВ-36, позже на 31 канале)
 Время новостей. Интервью
 Повороты судьбы
 Домострой
 Ты не один
 Искры камина (автор и ведущий — Виталий Абрамович Вольфович), закрыта в связи с кончиной ведущего

Примечания

Ссылки 
 Сайт телеканала ОТВ 

Региональные государственные телеканалы России
Региональные государственные телекомпании России
Телеканалы России
Телекомпании России
Телеканалы Челябинска
Телеканалы, запущенные в 2003 году
Круглосуточные телеканалы
Обязательные общедоступные региональные телеканалы России
HD-телеканалы
Спутниковые телеканалы России
Телеканалы на русском языке
Государственные унитарные предприятия субъектов РФ